Dęby o nazwie Stefan w Polsce, mające status pomnika przyrody:

 Dąb Stefan – dąb szypułkowy we wsi Krzyżowa (gmina Gromadka, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie)
 Dąb Stefan – dąb szypułkowy we wsi Kampinos (gmina Kampinos, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie)
 Dąb Stefan – dąb szypułkowy we wsi Szulmierz (gmina Regimin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie)
 Dąb Stefan – dąb szypułkowy koło wsi Drożyska Wielkie (gmina Zakrzewo, powiat złotowski, województwo wielkopolskie)
 Dąb Stefan – dąb szypułkowy we wsi Smogulec (gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie)
 Dąb Stefan – dąb szypułkowy w mieście Śrem (powiat śremski, województwo wielkopolskie)

Przypisy